Кейп-Баррен () — остров в архипелаге Фюрно в проливе Басса. Расположен к северо-востоку от побережья острова Тасмания. К северу от острова Кейп-Баррен расположен крупнейший остров архипелага Фюрно — остров Флиндерс. Численность населения в 2006 году составляла 268 человек.

География 

В ландшафте острова преобладают равнинные или холмистые низменности, а также гранитные горы девонского периода. На побережье расположены песчаные пляжи со скалистыми обрывами. На востоке острова — дюны и болота. Средняя высота гор Кейп-Баррена — 500-600 метров над уровнем моря. Высшая точка острова — гора Манро (687 м). Площадь — 478,4 км².

Растительный покров остров представлен преимущественно вересковыми пустошами, которые в значительной степени подвержены пожарам.

На Кейп-Баррене впервые был замечен единственный в Австралии туземный вид гуся - .

История 
Первое поселение на Кейп-Баррене появилось в начале XIX века, когда европейские охотники на тюленей привезли на остров женщин-аборигенов с острова Тасмания, которые должны были стать вынужденными работниками и жёнами. В 1850-х годах основным занятием местных жителей вместо промысла тюленей стало разведение овец, а сами жители вели смешанный уклад жизни: в нём прослеживались черты европейцев и аборигенов.

С 1866 года жители Кейп-Баррена просили передать остров в общинную земельную собственность на основании их аборигенных корней. Однако их просьбы постоянно отклонялись. Вместо этого в 1881 году здесь была основана резервация, в которой жило 80 человек. Согласно Закону о резервации на острове Кейп-Баррен 1912 года жители острова признавались аборигенами. Однако в 1951 года согласно политике государства по ассимиляции туземцев этот закон был отменён, и население снова было признано некоренным.

В период с 1940-х по 1970-е годы из-за безработицы и политики правительства по ассимиляции большая часть жителей Кейп-Баррена была вынуждена переселиться на другие острова в проливе Басса. В настоящее время на нём существует небольшое поселение численностью 268 человек (2006 год), в котором есть школа, почта, небольшие ясли, магазин и англиканская церковь. Взлётно-посадочная полоса Кейп-Баррена расположена примерно в 3 км от поселения, где также есть небольшая пристань.

Литература 
 Prineas, P., Lembit, R., Fisher, N., 1986, "Australia's Wilderness An Inventory".
 Jones, R., et. al., 1979, Centre for Environmental Studies, Occasional Paper 10, University of Tasmania, "Wilderness in Tasmania: A Report to the Australian Heritage Commission".

Ссылки

Примечания 

Острова штата Тасмания
Бассов пролив